Kreisgericht Arnstadt kann bezeichnen:

 Gemeinschaftliches Kreisgericht Arnstadt, zweitinstanzliches Gericht von Schwarzburg-Sondershausen und Sachsen-Weimar-Eisenach
 Kreisgericht Arnstadt (DDR), erstinstanzliches Gericht in der DDR